Асадуллаев () — азербайджанская фамилия. Имеет женскую форму Асадуллаева.

Известные носители 
 Асадуллаев, Ага Шамси (1840—1913) — азербайджанский нефтепромышленник-миллионер, покровитель науки и культуры, меценат.
 Асадуллаев, Анвар (род. 1970) — советский и таджикистанский футболист.
 Асадуллаев, Ибрагим Мухтарович (1902 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Асадуллаев, Мирза Шамси оглы (1875―1936) ― российский и азербайджанский промышленник, меценат, государственный деятель.
 Асадуллаев, Таир Сейфиевич (род. 1947) — советский и азербайджанский актёр
 Асадуллаев, Чингиз Рауф оглы (род. 1960) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.

Асадуллаева 
 Асадуллаева, Умм эль-Бану Мирза кызы (более известна как Банин; 1905—1992) — французская писатель и мемуарист азербайджанского происхождения.

См. также 
 Асадулаев